Het mannen dubbelspel in het badminton op de Olympische zomerspelen van 1992 werd gewonnen door Kim Moon-soo en Park Joo-bong.

Medaillewinnaars

De wedstrijden

Laatste 8

Eerste rondes

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Mannen dubbelspel